Топорівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Топорівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ружинський район
 Топорівська сільська рада — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Топорівська сільська рада — Львівська область, Буський район
 Топорівська сільська рада — Хмельницька область, Ізяславський район
 Топорівська сільська рада — Чернівецька область, Новоселицький район